Bedirxan (Bedirhan) ist der Name folgender Personen:
 Bedirxan Beg (1802–1868), kurdischer Fürst
 Celadet Ali Bedirxan (1893–1951), kurdischer Schriftsteller, Linguist, Journalist und ein Politiker
 Emin Ali Bedirxan (1851–1926), kurdischer Jurist, Politiker
 Kamuran Bedirxan (1895–1978), kurdischer Jurist, Politiker, Schriftsteller
 Süreyya Bedirxan (1883–1938), kurdischer Politiker, Schriftsteller